Spiridonow – słowiańskie nazwisko. Znane osoby o tym nazwisku:

 Aleksiej Spiridonow – radziecki polityk
 Andriej Spiridonow – kazachski hokeista
 Leonid Spiridonow – kazachski zapaśnik
 Aleksiej Spiridonow – radziecki lekkoatleta
 Aleksiej Spiridonow (siatkarz) – rosyjski siatkarz
 Nikoła Spiridonow – bułgarski szachista
 Nikołaj Spiridonow – generał NKWD
 Maksim Spiridonow – rosyjski hokeista